Manuel Lozano puede referirse a:

 Manuel Lozano Guillén (1904-1945), militar español;
 Manuel Lozano Garrido (1920-1971), beato español;
 Manuel Lozano Obispo (1990-), actor español;
 Manuel Lozano Sevilla (19??-1982), crítico taurino español;
 Manuel Lozano Leyva (1949-), físico nuclear español.
 Manuel Lozano (activista) (?), miembro de la Fundación SI;

Desambiguación de nombre compuesto
 Juan Manuel Lozano, desambiguación.